

События 
 20 января — Первая англо-афганская война: освобождённый британцами из ссылки в Лудхияне эмир Афганистана Дост Мухаммед был торжественно встречен в Лахоре и направился в Кабул.
 14 марта — свергнут президент Гаити Жан-Пьер Буайе. Власть на четыре дня перешла к временному государственному секретарю Андре Пилье, а затем к Временному народному комитету Порт-о-Пренса. В стране на две недели установилось многовластие.
 4 апреля — в Республике Гаити власть на год перешла к временному правительству во главе с Жаном Кристостомом Имбером.
 сентябрь — учреждён журнал The Economist.
 13 октября — в Нью-Йорке основана еврейская организация Бнай Брит.
 С 1843 года ассигнации (бумажные деньги) были заменены кредитными билетами, обеспеченными серебром (устанавливаемая денежная система осталась стабильной до самой Крымской войны). Так же это стало окончанием денежной реформы, проведённой министром финансов Е. Ф. Канкриным, что оказало благотворное влияние на экономику страны.
 15 ноября — захват крепости Гергебиль войском Шамиля в ходе Кавказской войны (1817—1864 гг).
 30 декабря — принята новая конституция Республики Гаити
 Шотландский физик Александр Бэйн продемонстрировал первую примитивную факс-машину, позволяющую передавать изображение по проводам.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1843 году
 3 января — Вильгельм Гольдбаум, австрийский и немецкий публицист, юрист, переводчик и редактор (ум. 1912).
 30 марта — Константин Михайлович Станюкович, русский писатель.
 15 июня — Эдвард Григ, норвежский композитор.
 2 июля — Антонио Лабриола, итальянский философ-социалист, основатель итальянского марксизма (ум.1904).
 8 июля — Гильдебранд, Герман Христиан (ум. 1890) — прибалтийский историк.
 20 сентября — Николай Александрович, наследник цесаревич и великий князь.
 29 сентября — Скобелев, Михаил Дмитриевич, русский военачальник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1843 году

 15 февраля — Теодорос Колокотронис, греческий полководец эпохи Войны за независимость Греции (род.1770)
 29 апреля — Алексей Николаевич Оленин, российский государственный деятель и меценат (род. 1763).
 19 марта — Антон Рейнгард Фальк, нидерландский политический деятель (род. 1777).
 21 марта — Роберт Саути, английский поэт (род. 1774).
 7 мая — Дмитрий Петрович Глебов, русский поэт, актуариус и переводчик; статский советник (род. 1789).
 7 июня — Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин, немецкий поэт (род.1770).
 11 июня — граф Пётр Христианович Витгенштейн, русский военный деятель (род. 1769).
 16 июня — Вильям Шау Каткарт, британский генерал и дипломат (род. 1755).
 24 июня — Иоганн Фридрих Кинд, немецкий поэт и драматург (род. 1768).
 25 июня — Мария Анна Аделаида Ленорман, французская гадалка (род. 1772).
 4 сентября —  (; род. 1817) — брат Огюста Вакри и его жена Леопольдина Гюго (; род. 1824) — дочь Виктора Гюго.
 19 сентября — Гюстав Гаспар Кориолис, французский математик, известный теоремой об относительном движении (род. 1792).
 6 октября — Арчибальд Кэмпбелл, британский генерал (род. 1769).
 25 октября — граф Евграф Федотович Комаровский, русский государственный деятель и мемуарист (род. 1769).

См. также

Примечания